Vaupel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottfried Vaupel (1762–1824), deutscher Ökonomieinspektor und Abgeordneter
 Christoph Vaupel (1839–1900), Unternehmer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Dieter Vaupel (* 1950), deutscher Pädagoge, Politologe und Hochschullehrer
 Egon Vaupel (* 1950), Oberbürgermeister der Stadt Marburg
 Elisabeth Vaupel (* 1956), deutsche Wissenschaftshistorikerin
 Friedrich Karl Johann Vaupel (1876–1927), deutscher Botaniker und Kakteenspezialist
 Gudrun Vaupel (* 1941), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Hans Georg Vaupel (* 1934), deutscher Bildhauer
 Heinrich Vaupel (1805–1875), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 
 James W. Vaupel (1945–2022), US-amerikanischer Bevölkerungswissenschaftler
 Karl Vaupel (1896–1968), deutscher Lehrer, Reformpädagoge und Dichter
 Otto Vaupel (1902–1992), deutscher Physiker und Professor
 Peter Vaupel (* 1943), deutscher Arzt und Physiologe/Pathophysiologe
 Peter H. Vaupel (* 1949), deutscher Sparkassenbetriebswirt und Vorstandsvorsitzender
 Rudolf Vaupel (1894–1945), deutscher Historiker und Archivdirektor
 Ursula Vaupel (1928–2018), deutsche Gymnasiallehrerin, Historikerin, Politikerin und Autorin

Siehe auch:
 Vaupell